

Geografia
 Bahrein
Arad – città del governatorato di Muharraq
 Iran
Arad – città della regione di Fars
 Israele
Arad – città del Distretto Meridionale
Diocesi di Arad – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Romania
Distretto di Arad – distretto della Transilvania
Arad – capoluogo del distretto omonimo
 Ungheria
Comitato di Arad – antico comitato del Regno d'Ungheria

Persone
Avi Arad (1948) – produttore cinematografico israeliano naturalizzato statunitense
Ofri Arad (1998) – calciatore israeliano
Ron Arad (1951) – designer e artista israeliano
Ron Arad (1952-1994/1997) – pilota militare israeliano
Yael Arad (1967) – ex judoka israeliana

Altro
Aeroporto di Arad – aerostazione civile nei pressi dell'omonima città romena
Arad Challenger – torneo professionistico di tennis
Astra Vagoane Arad – società di materiale ferroviario romena
Magyar Automobil Részvény Társaság Arad o Ungarische Automobil AG Arad – costruttore di automobili dell'Austro-Ungheria
Martiri d'Arad, in ungherese Aradi vértanúk – generali ungheresi ribelli giustiziati nel 1849
Vagonul Arad – società calcistica romena